Год собаки:

 Год собаки (фильм, 1994) — франко-российский фильм c Игорем Скляром и Инной Чуриковой в главных ролях.
 Год собаки (фильм, 2007) () — американская комедия с Молли Шэннон в главной роли.
 Год собаки (фильм, 2009) () — американская драма с Джеффом Бриджесом в главной роли.

См. также 
 Год собаки (китайский гороскоп)